New Year’s Day steht für:

 ein Lied der irischen Rockband U2, siehe New Year’s Day (U2-Lied)
 ein Lied der amerikanischen Sängerin Taylor Swift, siehe Reputation (Album)
 ein Lied der niederländischen Band Nemesea
 den Namen einer amerikanischen Rockband, siehe New Years Day
 den Namen eines Films von 1989
 den Namen eines Films von 2001
 die englische Bezeichnung des ersten Feiertages im Jahr, also Neujahr